Мальчук Олександр Сергійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Петро Геркуліан Мальчук — архієпископ, ординарій Києво-Житомирської дієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні (2011—2016).